Slezské zemské dráhy steht für

 Schlesische Landeseisenbahnen, ein von 1911 bis 1949 bestehendes Eisenbahnunternehmen in der früheren Tschechoslowakei
 den Betreiber touristischer Züge auf der Schmalspurbahn Třemešná ve Slezsku–Osoblaha in Tschechien